Les mots Grancanariensis (masculin ou féminin) et Grancanariense (neutre) sont deux déclinaisons (notamment du nominatif singulier) d'un adjectif du latin contemporain signifiant « de Grande Canarie ». Ils sont construits sur l'espagnol  (« Grande Canarie »).

En taxonomie, les mots grancanariensis et grancanariense sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer des espèces animales découvertes à l'intérieur ou sur les côtes de la Grande Canarie (voire endémiques de cette île), notamment un escargot de mer (), deux coléoptères ( et ) et plusieurs araignées (dont Apostenus grancanariensis, Grancanaridion grancanariense, , Mesiotelus grancanariensis et Zimirina grancanariensis).

Épithète spécifique